Ferrer se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Roberto L. Ferrer
 R.L. Ferrer